Zielonki ist der Name folgender Orte in Polen:

 Zielonki (Powiat Krakowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Krakowski in der Wojewodschaft Kleinpolen
 Zielonki (Solec-Zdrój), Dorf im Powiat Buski in der Wojewodschaft Heiligkreuz; siehe Solec-Zdrój
 Zielonki (Stare Babice), Dorf im Powiat Warszawski Zachodni in der Wojewodschaft Masowien; siehe Stare Babice
 Zielonki (Stary Targ) (dt. Grünfelde), Dorf im Powiat Sztumski in der Wojewodschaft Pommern; siehe Stary Targ
 Zielonki (Sędziszów), Dorf im Powiat Jędrzejowski in der Wojewodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Sędziszów